Ел Беринче има више значења:

 Ел Беринче (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Беринче (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Беринче (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Беринче (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику